

Musica 
 M2M – gruppo musicale norvegese

Altro 
 M2M – abbreviazione di Machine to Machine (nelle telecomunicazioni mobili significa "Mobile to Mobile")